La jeu vidéo Breath of Fire III, sorti en 1997 présente un certain nombre de personnages. Cet article présente les personnages de Breath of Fire III.

Personnages principaux 
Au début du jeu, seul Ryu est jouable, mais d'autres personnages viendront le rejoindre par la suite.

Ryu 
Le héros de Breath of Fire 3, dont le joueur ne se départira pas. Ryu ne prononce pas un seul mot de toute l'aventure (comme ses homologues des opus précédents et de Breath of Fire 4), il semble complètement muet et s'exprime par des gestes ou attitudes assez significatives pour que le joueur se fasse une idée de ce que Ryu veut dire. De ce fait, il est difficile de dégager sa personnalité, mais on peut déduire de certains passages qu'il ne manque pas de courage et qu'il a la volonté de protéger ses amis. Il se bat à l'épée et il dispose des meilleures magies de soin de toute l'équipe. "Statistiquement", Ryu est un personnage équilibré, sans points faibles particuliers. Bien sûr, il a également la possibilité de se transformer en dragon, ce qui augmente considérablement son efficacité en combat mais lui fait perdre des points de magie à chaque tour.

Rei 
Première personne à rencontrer Ryu, c'est lui qui recueille le héros lorsque ce dernier n'est encore qu'un enfant. Rei est un voleur hybride (mi-homme mi-tigre), mais il vole par nécessité et ne ferait jamais de mal aux gens. Il est assez immature, voir insolent, et se tient toujours prêt pour la bagarre. En tant que voleur chevronné, il peut déverrouiller certaines portes qui sont infranchissables sans son aide. Assez équilibré au niveau de ses statistiques, Rei se bat avec une dague dans chaque main, et il est le personnage le plus rapide du jeu. Il maîtrise les magies d'attaques basées sur la foudre et peut subtiliser des objets aux ennemis.

Nina 
Nina est la princesse du royaume de Vaure (de ce fait, elle a une paire d'ailes dans le dos, comme tout natif de Vaure), ce qui la prédestine à détenir de hautes responsabilités. Ses parents placent beaucoup d'espoirs en elle et rêvent de la voir devenir une personnalité importante et respectée, mais Nina semble plutôt souffrir de son statut de princesse et préfèrerait mener une vie normale. Très attachée à Ryu, elle a confiance en lui et pense qu'il utilisera ses pouvoirs de dragon pour faire le bien (alors que d'autres en seront moins persuadés). Nina est une magicienne typique : armée d'une baguette, elle peut lancer toutes sortes de puissantes attaques magiques sur ses ennemis, mais elle est en contre-partie très vulnérable aux attaques physiques.

Momo 
Fille d'un savant de renom (Repsol), Momo est elle aussi une scientifique passionnée par ses recherches et son travail. Derrière ses grosses lunettes, elle passe son temps à lire des bouquins ou à mener toutes sortes d'expériences, pas forcément couronnées de succès. Elle s'intéresse tout particulièrement aux machines qui parsèment le monde de Breath of Fire 3, et en possède d'ailleurs une, baptisée Mausi. Momo se sert d'un bazooka comme arme, qui lui confère une grande force, couplée à une faible précision. Bonne magicienne, elle est assez faible face aux attaques physiques, possède une bonne partie des sorts de soin et bon nombre de sorts de soutien.

Peco 
Peco est un mutant recueilli par Ryu et ses amis dans une grotte servant de décharge à un Centre utilisant l'énergie du Chrys. Personnage atypique, Peco ressemble plus ou moins à un oignon, et ne parle pas le langage couramment employé dans le monde de Breath of Fire 3. Il utilise un dialecte unique qu'il semble être le seul à connaître, et il ne s'exprime que très rarement. Sa vraie nature est donc un mystère total. Peco se bat à la force de ses poings ; c'est un guerrier puissant et extrêmement résistant du fait de sa défense et de ses points de vie élevés. Il fait en revanche un piètre magicien, qui ne dispose que de peu de capacités.

Garr 
Originaire de Tapa d'Urk, Garr est un Gardien, c'est-à-dire une personne dont le rôle est de protéger son peuple des dragons. Croyant avec ferveur la parole divine qui lui donne ses ordres, il finira par douter de celle-ci et se demandera si sa croisade contre les dragons est aussi nécessaire que sa déesse veut lui faire croire. Posé et réfléchi, il joue souvent le rôle de leader au sein du groupe. Garr se bat à la lance, c'est un guerrier aussi puissant au corps à corps qu'il est faible en magie. Il est toutefois capable de lancer toutes les attaques magiques basées sur le feu.

Teepo 
Teepo est un orphelin que Ryu rencontre au début du jeu, c'est le partenaire de Rei et comme lui il détrousse les gens à la recherche de nourriture. Un peu prétentieux, il est encore plus immature que Rei et doit parfois être tempéré par ce dernier. Il n'a cependant pas un mauvais fond et se satisfait de sa vie de voleur de grands chemins aux côtés de Rei et de Ryu. À la suite d'un événement tragique, le trio sera séparé et on ignore alors ce qu'il advient de Teepo. Personnage très équilibré utilisant une épée, Teepo n'a aucun point faible et détient un fort potentiel de magicien.

Personnage de Capcom
Liste de personnages de jeu vidéo

en:Breath of Fire III#Characters